Nette kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nette (Mittelrhein) – en biflod till Rhen i Rheinland-Pfalz, 
 Nette (Hase) – en biflod till Hase i Niedersachsen, 
 Nette (Innerste) – en biflod till Innerste i Niedersachsen, 
 Nette (Alme) – en biflod till Alme i Nordrhein-Westfalen, 
 Nette (Niers) – en biflod till Niers i Nordrhein-Westfalen,